Odorrana grahami  — вид земноводных из семейства настоящих лягушек. Эндемик Юго-Восточной Азии: Вьетнам и Китай (провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу). Длина самцов до 76 мм, самок 92 мм. Встречаются в мелких водоёмах, ручьях в горных тропических лесах и кустарниках на высотах от 1150 до 3200 м. Вид O. grahami был впервые описан в 1917 году бельгийско-британским зоологом Джорджем Альбертом Буленджером (George Albert Boulenger; 1858—1937) под первоначальным названием . Кожные секреты являются объектом биохимических исследований аинтимикробных пептидов.

Примечания

Литература 
 Dutta, S. K. 1997. Amphibians of India and Sri Lanka (Checklist and Bibliography). Bhubaneswar, Orissa, India: Odyssey Publishing House.
 Fei, L., C.-y. Ye, Y.-z. Huang, J.-p. Jiang, and F. Xie. 2005. An Illustrated Key to Chinese Amphibians. Chongqing: Sichuan Publishing House of Science and Technology.
 Frost, D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. E. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, and D. M. Green. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1-370.
Odorrana
Животные, описанные в 1917 году
Земноводные Юго-Восточной Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии